Вилдберг може бити:

 Вилдберг (Шварцвалд), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Калв.
 Вилдберг (Западна Померанија), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Демин.